Doret est un patronyme porté notamment par :

 Gustave Doret (1866-1943), musicien, chef d'orchestre et compositeur suisse ;
 Jules Doret Ndongo (?-), homme politique camerounais ;
 Marcel Doret (1896-1955), aviateur et pilote d'essai français ;
 Michel R. Doret (1938-), poète, dramaturge et essayiste haïtien ;
 Thomas Doret (1996-), acteur belge.
  Marbriers Doret ( et ). Dynastie d’artisans marbriers établis dans le canton de Vaud en Suisse.